Gromadka (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Bolesławiecki
 Gromadka (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente